Бре-ан-Валь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на південь від Парижа, 36 км на схід від Орлеана.

Історія 

1 січня 2017 року Бре-ан-Валь і Сент-Еньян-де-Ге було об'єднано в новий муніципалітет Бре-Сент-Еньян.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 533 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1364,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бре-ан-Валь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луаре